Gumal Pass är ett bergspass i Afghanistan, på gränsen till Pakistan. Det ligger i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Gumal Pass ligger  meter över havet.

Terrängen runt Gumal Pass är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Gumal Pass ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Gumal Pass. Runt Gumal Pass är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Gumal Pass är i huvudsak ett öppet busklandskap. Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Afghanistan